Río Uva steht für folgende Flüsse in Kolumbien:
 Río Uva (Río Guaviare), linker Nebenfluss des Río Guaviare im Departamento del Vichada
 Río Uva (Río Bojayá), linker Nebenfluss des Río Bojayá im Departamento del Chocó